Theristria — род насекомых из семейства мантиспид отряда сетчатокрылых. Эндемичен для Австралии.

Описание 
Между усиками и чуть выше их нет бугорка. Уиски достигают середины переднеспинки. Переднеспинка морщинистая. Птеростигма приближается к первой радиальной жилке, отделена от неё только очень узкой прозрачной полосой. Задняя медиальная жилка на переднем крыле не приближается к передней кубитальной. На заднем крыле нет задней кубитальной жилки

Классификация 
В роде Theristria 24 вида:

 Theristria aruntae
 Theristria attenuata
 Theristria basalis
 Theristria cardaleae
 Theristria commoni
 Theristria delicatula
 Theristria dentata
 Theristria discolor
 Theristria felina
 Theristria gilva
 Theristria hillieri
 Theristria imperfecta
 Theristria maculosa
 Theristria mouldsorum
 Theristria nigra
 Theristria pallida
 Theristria rieki
 Theristria smithersi
 Theristria stigma
 Theristria stigmalis
 Theristria storeyi
 Theristria taroom
 Theristria tillyardi
 Theristria uptoni

Примечания

Ссылки 
 Catalogue of Life: Род Theristria Проверено 15 марта 2014 года.
 Atlas of Living Australia: Theristria Gerstaecker, 1885

Мантиспиды
Эндемики Австралии
Насекомые Австралии
Роды сетчатокрылых